Флаг муниципального образования «Муниципальный район „Заполя́рный район“» Ненецкого автономного округа Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 мая 2008 года и 25 июня 2008 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4132.

С 2011 года, в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан уважительного отношения к официальным символам Заполярного района, день 25 июня — дата регистрации герба и флага в Государственном геральдическом регистре — утверждён официальной ежегодной датой празднования Дня герба и флага муниципального образования «Муниципальный район „Заполярный район“».

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Заполярного района в белом, синем, красном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В пересечённом серебряном и лазоревом поле червлёное кольцо, обременённое золотыми видимыми сверху птицами без числа, летящими в один ряд сообразно кольцу по ходу солнца, имеющее внутри золотую кайму, вызубренную внутрь чередующимися малыми и большими треугольными зубцами, причём в вершины больших зубцов бьют малые отвлечённые золотые стропила».

Обоснование символики 
Красный круг в центре флага символизирует не только ненецкий музыкальный инструмент — пензер (шаманский бубен), что олицетворяет связь с прошлым, но и солнце — источник всего живого на земле.

Деление флага на белую и голубую части — аллегория снега и льда, полярных ночи и дня, аллегория ясного дня над бесконечными просторами Северного ледовитого океана. 19 золотых птиц символически отражают 19 муниципальных образований поселений, которые расположены на территории Заполярного района. Полёт птиц по замкнутому кругу символизирует ход времени, цикличность бытия, непрерывность жизненного цикла. Внутренняя золотая кайма составлена из национального узора в виде контура ненецкого чума.

Белый цвет (серебро) — символ открытости, примирения, невинности.

Голубой цвет — символ чистого неба, возвышенных устремлений, чести, бессмертия.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

История 
Согласно статье 3 Устава муниципального образования «в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими правилами, муниципальное образование „Заполярный район“ может иметь официальные символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции».

Впервые вопрос о разработке флага был поднят районными депутатами ещё в январе 2006 года, на второй очередной сессии Совета Заполярного района. Тогда было принято решение о создании рабочей группы по разработке официальных символов муниципального района «Заполярный район». В состав группы были включены депутаты Галина Дуркина, Николай Латышев, а также известные в Ненецком автономном округе люди — Вячеслав Корепанов, Елена Меньшакова (директор ОГУ НАО «Ненецкий окружной краеведческий музей»), Татьяна Журавлева (заведующая кафедрой культурологи и этносоциальной педагогики НОИППК г. Нарьян-Мара), Татьяна Балмасова (преподаватель истории школы № 1 г. Нарьян-Мара).

26 декабря 2006 года депутаты Совета Заполярного района решением № 152-р поручили Администрации района разработать макет флага и герба муниципального образования.

В феврале 2007 года на заседании рабочей группы с участием представителей Администрации Заполярного района было решено организовать открытый конкурс на разработку проекта герба муниципального района, чтобы население могло участвовать в создании официального символа. В состав жюри конкурса вошли: Глава Заполярного района Александр Безумов, руководитель аппарата-управляющий делами Администрации Борис Дульнев, председатель Совета Заполярного района Владимир Окладников, депутат Николай Латышев, депутат Галина Дуркина, а также Елена Меньшакова, Вячеслав Корепанов, Татьяна Балмасова, Елена Вергунова, пресс-секретарь Администрации района Ольга Крылова.

В ноябре 2007 года были подведены итоги открытого конкурса проектов герба. Из семи представленных макетов жюри большинством голосов признало лучшим герб, нарисованный учителем Александром Миролюбовым из села Нижняя Пеша. В дальнейшем его идея была доработана профессиональными художниками, специализирующимися на разработке официальных символов для органов местного самоуправления, и легла в основу герба и флага Заполярного района.

В начале 2011 года председатель Совета района Владимир Окладников предложил идею ежегодного празднования Дня герба и флага муниципального образования «Муниципальный район „Заполярный район“» 25 июня. Глава района Александр Безумов и депутаты поддержали предложение председателя и утвердили решение Совета Заполярного района от 16.02.2011 № 149-р "Об утверждении даты празднования Дня герба и флага муниципального образования «Муниципальный район „Заполярный район“».

Примечания 

Флаги с изображением птиц